Каймаков — фамилия. Известные носители:
 Каймаков, Михаил Андреевич (род. 1998) — молдавский и российский футболист.
 Каймаков, Пётр Васильевич (1917—1973) — узбекский советский партийный и государственный деятель.